Automatisches Schreiben steht für:
 Écriture automatique, eine freie und unzensierte Methode des Schreibens
 eine Methode einer spiritistischen Sitzung; siehe Séance